Salamis eller Salamína kan avse:

 Salamis (djur) – släkte av praktfjärilar.
 Slaget vid Salamis – ett sjöslag 480 f.Kr

Geografi

Cypern
 Salamis, Cypern – stad

Grekland 

 Salamis – den största ön i Saroniska bukten, Attika, Nomós Attikís, 
 Dimos Salaminas – kommun
 Salamína (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomós Piraiós,

Se även 
 Salami